Adam Malik peut se référer à :
Adam Malik (1917-1984), troisième vice-président de l'Indonésie.
Adam Malik (1967-), un joueur de tennis malaisien.